Qatar Athletic Super Grand Prix — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проходят на стадионе Qatar SC Stadium в Дохе (Катар). В настоящее время являются одним из этапов Бриллиантовой лиги IAAF. Традиционно проходят в мае. Проводятся с 1998 года.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований по годам

Бриллиантовая лига IAAF
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Катаре
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1998 года
Международные спортивные соревнования в Дохе